Timaná kan syfta på:

Colombia 

 Timaná (kommun), Huila, 
 Timaná (ort), Huila,